Rint ist der Familienname folgender Personen:
 Curt Rint (1903–1994), österreichisch-deutscher Fachjournalist für Funktechnik
 František Rint, tschechischer Bildschnitzer
 Johann Rint (1814–1900), österreichischer Bildhauer und Restaurator tschechischer Abstammung
 Josef Rint (1838–1876), österreichischer Bildhauer

Siehe auch: 
 Rind
 Rindt, ein Familienname